Maidenhead United FC (cekým názvem: Maidenhead United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Maidenhead v nemetropolitním hrabství Berkshire. Založen byl v roce 1870 pod názvem Maidenhead FC. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu York Road s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1870 – Maidenhead FC (Maidenhead Football Club)
 1918 – fúze s Maidenhead Norfolkians FC ⇒ Maidenhead United FC (Maidenhead United Football Club)

Získané trofeje 
 Berks & Bucks Senior Cup ( 22× )
 1894/95, 1895/96, 1911/12, 1927/28, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1938/39, 1945/46, 1955/56, 1958/57, 1960/61, 1962/63, 1965/66, 1969/70, 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2009/10, 2014/15, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1872/73, 1873/74, 1874/75
 FA Amateur Cup
 Semifinále: 1935/36
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2003/04
 FA Vase
 2. kolo: 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1898: Southern Football League (Division Two)
 1898–1899: Southern Football League (Division Two London)
 1899–1902: Southern Football League (Division Two)
 1945–1963: Corinthian League
 1963–1973: Athenian League (Premier Division)
 1973–1977: Isthmian League (Second Division)
 1977–1987: Isthmian League (First Division)
 1987–1991: Isthmian League (Second Division South)
 1991–2000: Isthmian League (First Division)
 2000–2004: Isthmian League (Premier Division)
 2004–2006: Conference South
 2006–2007: Southern Football League (Premier Division)
 2007–2015: Conference South
 2015–2017: National League South
 2017– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1870
Maidenhead